Алексей Владимирович Климов (род. , , Иркутская обл., СССР) — российский общественный, государственный и политический деятель. Депутат Законодательного Собрания города Севастополя II созыва (с 8.09.2019 г.). До этого избирался депутатом Законодательного собрания Калужской области (с 2005), назначался советником губернатора Калужской области (2010).

Биография 
Среднее образование получил в г. Калуге, школа № 14. Активно занимался лыжным спортом и боксом. Имел спортивные разряды. Неоднократно становился победителем соревнований на региональном и всероссийском уровне.

11 ноября 1994 года призван солдатом срочной службы в 154-й отдельный комендантский Преображенский полк (154 ОКП). В декабре 1995 года направлен в Чеченскую Республику, где принимал участие в боевых действиях на должности старшины разведывательной роты 166 отдельной мотострелковой бригады.
В первой чеченской войне из-за взрыва противопехотной мины, разорвавшейся у головы, сержант получил смертельные ранения. Осколок прошил череп от виска до виска. Медики посчитали его мёртвым, после чего вместе с погибшими сослуживцами он был отправлен в Ростов. Спустя двое суток санитары открыли гроб и обнаружили, что солдат оказался живым. Алексея Климова успешно прооперировали, но зрение спасти не удалось. Он сумел выжить, продолжил службу.

.

В 1997 году создал областную общественную организацию участников боевых действий в Чеченской Республике «Россич», которую возглавляет по сей день.

В 1999 году окончил курсы младших лейтенантов Сибирского военного округа. По распределению получил назначение в военный комиссариат Калужской области. Дослужился до звания майора.

В 2001 году участвовал в создании Калужского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

В 2005 году окончил Калужский филиал Московского гуманитарно-экономического института по специальности «менеджмент организации». В 2005 году избран депутатом Законодательного собрания Калужской области. Член комитета по экономической политике, член комиссии по законодательству о предпринимательстве. Обязанности депутата исполнял без отрыва от военной службы.

В 2006 году прошёл курсы Академии Госслужбы при Президенте РФ на факультете «Российский парламентаризм». В 2006 году создал Межрегиональное общественное движение «Нам здесь жить».

В феврале 2010 года был назначен советником губернатора Калужской области. В июне 2010 года окончил обучение в Общевойсковой академии Вооружённых Сил РФ имени М. В. Фрунзе на факультете «Управление войсками и соединениями».

Награды 

 Орден Мужества;
 Медаль Жукова;
 Медаль «За ратную доблесть»;
 Медаль «За отличие в военной службе» II степени;
 Медаль «За отличие в военной службе» III степени;

Лауреат Международной премии Н. Островского в номинации «За личное мужество и героизм, проявленные в обстоятельствах, связанных с риском для жизни при защите Отечества».
И другие правительственные, ведомственные и общественные награды.

 «Для того чтобы видеть, не обязательно смотреть. Для того чтобы слышать, не обязательно слушать».
 «Слепота даёт фору. Мне ничего такого особенно не надо из материальных благ. Ни на что я отвлекаться не буду. Буду работать. День и ночь. Служить России».

Интервью в СМИ 
 https://gtrk-kaluga.ru/otkrytaya-studiya/audio-1703 
 https://www.1tv.ru/news/2012-02-23/105245-smert_vozrozhdenie_ispolnenie_mechty_istoriya_nezryachego_mayora_kotoryy_sdelal_nevozmozhnoe
 https://www.1tv.ru/news/2012-02-23/105283-posle_tyazhelogo_raneniya_ofitser_rossiyskoy_armii_ostaetsya_v_stroyu
 https://tvzvezda.ru/schedule/program-guide/202010240005-6i1kl.html 
 https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201602221826-rykq.htm 
 https://aif.ru/society/people/klim_ne_rasslablyaysya_slepota_ne_pomeshala_starshine_alekseyu_stat_mayorom 
 https://trinixy.ru/125521-aleksey-klimov-serzhant-kotoryy-nesmotrya-na-poteryu-zreniya-dosluzhilsya-do-mayora-6-foto.html
 https://bbratstvo.com/video/100810 
 https://bbratstvo.com/2016/02/12/geroj-chechenskoj-vojny-aleksej-klimov-o-zhizni-i-boevom-bratsve 
 https://aventure56.livejournal.com/10027.html 
 https://sobesednik.ru/obshchestvo/golovokruzhitelnaya-karera-slepogo-soldata 
 https://mir24.tv/articles/16452106/ya-skazal-hochu-sluzhit-oni-pokrutili-u-viska-no-ministru-dolozhili-istoriya-poteryavshego-zrenie-maiora-klimova
 https://www.pnp.ru/social/sevastopolskie-deputaty-vstali-na-zashhitu-tradicionnykh-semeynykh-cennostey.html
 https://sevgv.ru/arhiv-nomerov/
 https://sev.ik.news/s-propagandoj-lgbt-rossii-ne-po-puti/

Примечания

Ссылки 
 Настоящий солдат России — депутат Алексей Климов 
 А. В. Климов  (о нём, как депутате Законодательного собрания г. Севастополя)

Участники Первой чеченской войны
Депутаты Законодательного собрания Калужской области
Депутаты Законодательного собрания Севастополя
Награждённые медалью «За ратную доблесть»